Venezuela:
 Mapire (rijeka)
 Mapire (naselje)
 mapire (košara), obredna košara u kakvim su pokapani pripadnici plemena Ature